Адам Эверингем (; около 1307, Лакстон, Ноттингемшир, Королевство Англия — 8 февраля 1388, там же) — английский аристократ, 2-й барон Эверингем. Участвовал в Столетней войне, сражался с шотландцами на северной границе.

Биография 
Адам Эверингем принадлежал к старинному рыцарскому роду, известному с начала XIII века и владевшему землями в Йоркшире, Линкольншире и Ноттингемшире. Он был старшим сыном 1-го барона Эверингема того же имени и его первой жены Клариссы де ла Варр; после Адама в этой семье родились Роберт, Эдмунд, Александр и Николас. 

Адам родился примерно в 1307 году. После смерти отца в 1341 году он унаследовал баронский титул и семейные владения. С молодых лет Эверингем нёс военную службу на северной границе: так, в 1333 году он участвовал в осаде Берика (март—июль) и в разгроме пришедших на помощь этому городу шотландцев при Халидон-Хилле (19 июля; после этого сражения Берик капитулировал). В 1338—1339 годах Эверингем находился в свите короля Эдуарда III, который искал на континенте союзников против Франции в начинавшейся Столетней войне. В последующие годы Адам сражался с французами в морской битве при Слейсе, где англичане одержали победу (24 июня 1340), при осаде Турне (июль—сентябрь 1340), закончившейся заключением перемирия. В 1342 году он попал в плен, но вскоре был выкуплен за 200 марок золотом.

Получив свободу, барон продолжил службу в свите Генри Гросмонта, графа Дерби (с сентября 1342 года). Под командованием этого вельможи он воевал в Бретани и на шотландской границе, а в 1345 году отправился в Аквитанию. Там Эверингем принял участие в победной для англичан битве при Обероше (21 октября 1345 года) и во взятии Пуатье в 1346 году. По данным исследователя Джона Бёрка, он сражался при Креси. Позже барон находился в армии, осаждавшей Кале и заставившей этот город сдаться в 1347 году. В августе того же года Эверингем оказался в немилости у Эдуарда III; некоторое время он провёл в заключении в Ноттингемском замке. Адам принял участие в ещё одном походе Эдуарда в Северную Францию (1359 год) и в английских рейдах в окрестностях Парижа (1360 год). 

Второй барон Эверингем умер в своём поместье Лакстон в Ноттингемшире 8 февраля 1388 года, в глубокой старости.

Семья 
Адам Эверингем был женат на Джоан Дейвилл, дочери сэра Джона Дейвилла, умершей примерно в 1377 году. В этом браке родились:

 Маргарет (около 1331 — 25 ноября 1375);
 сэр Уильям (около 1332 — 16 августа 1369);
 Реджинальд (около 1334—1422/23);
 Томас (родился около 1335);
 Элизабет (родилась около 1338);
 Джоан.

Старший сын Адама Уильям и единственный сын Уильяма Роберт умерли при жизни 2-го барона. Поэтому после смерти Адама его титул перешёл в состояние бездействия, а земли Эверингемов были разделены между дочерьми Уильяма — Джоан и Кэтрин.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Эверингем
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Халидон-Хилле
Участники Войны за бретонское наследство
Участники битвы при Слейсе
Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Участники битвы при Обероше
Эверингемы